John Frost  – rivoluzionario britannico (1784-1877)
 John Carver Meadows Frost  – ingegnere aeronautico britannico (1915-1979)
 John Dutton (Johnny) Frost  – ufficiale britannico (1912-1993)